Населені пункти Росії:
Лохово — село в Каргопольському районі Архангельської області.
Лохово — село в Угранськім районі Смоленської області.
Лохово — село в Іркутській області.

Населені пункти України:
Лохово — село в Україні, Мукачівського району, Закарпатська область.